Mađarska:

 Dolnji Senik, naselje u zapadnoj Mađarskoj
 Gornji Senik, naselje u zapadnoj Mađarskoj

Slovenija:

 Senik (Brda, Slovenija), naselje u sastavu općine Brda
 Senik (Sveti Tomaž, Slovenija), naselje u sastavu općine Sveti Tomaž